L'édition féminine 2020 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du 24 au  à Acapulco, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Heather Watson remporte le tournoi en simple, Desirae Krawczyk et Giuliana Olmos celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Française Fiona Ferro, de l'Américaine Madison Keys, de l'Ukrainienne Kateryna Kozlova et de la Suédoise Rebecca Peterson. Elles sont respectivement remplacées par Heather Watson, Francesca Di Lorenzo, Nao Hibino et Coco Vandeweghe.

Lauréates 
En simple, la Britannique Heather Watson, tête de série , remporte son quatrième titre WTA en disposant la Canadienne Leylah Fernandez, qualifiée. Il s'agit de son  en catégorie International.

En double, Desirae Krawczyk et Giuliana Olmos, têtes de série , remporte leur deuxième titre en collaboration ( en catégorie International) en s'imposant face à Kateryna Bondarenko et Sharon Fichman. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (ATP 2020)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Mexique
Sport au Mexique en 2020
Tennis en février 2020